Владимир Чернавин: Чернавин, Владимир Вячеславович (1887—1949) — русский зоолог-ихтиолог.
 Чернавин, Владимир Николаевич (1928—2023) — советский военачальник, адмирал флота, Герой Советского Союза.